GTF steht für:
 Geared Turbofan, siehe Mantelstromtriebwerk#Getriebefan
 Gene Transfer Format, Dateiformat zum Speichern von Gen-Informationen
 Generalized Timing Formula, Standard der Video Electronics Standards Association für analoge VGA-Schnittstellen
 Geschütztes Transportfahrzeug, eine Klassifizierung von Fahrzeugen der Bundeswehr, siehe Liste von Radfahrzeugen der Bundeswehr #Geschützte Transportfahrzeuge – GTF
 Great Falls International Airport (IATA-Code), Flughafen von Great Falls (Montana),  Montana

Abkürzung